Devin Lavall Davis (n. 1974), cestista statunitense con cittadinanza spagnola
 Devin Davis (n. 1995), cestista statunitense